Herpa (modelautomerk), een Duitse fabrikant van modelauto's, modelvliegtuigjes en modelspoorbaan toebehoren
 Herpa (geslacht), een vlindergeslacht